Jarome Arthur-Leigh Adekunle Tig Junior Elvis Iginla (Edmonton, 1 juli 1977) is een Canadees ijshockeyspeler. Hij verruilde in juni 2014 Boston Bruins voor Colorado Avalanche.

Statistieken NHL 

Canadees ijshockeyer
Canadees olympisch kampioen